Antena 1 Lages é uma emissora de rádio brasileira com sede em Lages, Santa Catarina. Opera no dial FM na frequência 103.1 MHz e é afiliada à Antena 1. A emissora é originada da  Rádio Princesa, uma migrante do dial AM que operou na frequência 1030 kHz, pertence à Rede Fronteira de Comunicação.

História 
Em 2019, a Rádio Princesa AM 1030 KHz conclui o seu processo de migração AM-FM e passa a operar na frequência 103.1 MHz. Agora em FM, a emissora confirma afiliação com a Antena 1. A Antena 1 possui quatro emissoras afiliadas no estado de Santa Catarina contando com a emissora de Lages. A emissora pertence a Rede Fronteira de Comunicação, esta que possui também a Princesa FM e diversas outras rádios espalhadas por Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Ligações externas 
 

Rede Fronteira de Comunicação
Estações de rádio de Santa Catarina
Lages
Fundações em Santa Catarina em 2019